Abstract Windowing Toolkit
 Adviesraad voor Wetenschap & Technologie